Droga krajowa B43 (Austria)
 Droga krajowa B43 (Niemcy)